O Quadro de Medalhas da Universíada de Verão de 2007 é uma lista que classifica as Federações Nacionais de Esportes Universitários (NUSF) de acordo com o número de medalhas conquistadas na Universíada realizada em Banguecoque, na Tailândia. Foram disputadas 234 finais em 18 modalidades.

A 1ª medalha de ouro foi conquistada pela atleta chinesa Jiang Qiuyan na marcha atlética (20km) com o tempo de 1 hora, 35 minutos e 22 segundos e foi entregue pelo presidente da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU), George E. Killian.

O quadro
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

No judô, no taekwondo, no tênis e no tênis de mesa são concedidas duas medalhas de bronze. Além disso, três eventos terminaram com empate: nas barras paralelas masculino (ginástica artística), dois atletas ficaram com o ouro e nenhum com a prata; nos 50m nado de peito masculino (natação), dois atletas ficaram com o bronze; e nos 50m nado borboleta feminino (também natação), duas atletas ficaram com a medalha de prata e nenhuma com o bronze.

As medalhas foram conquistadas por 67 países. O país em destaque é o anfitrião.

Ver também
Universíada de Verão de 2007
Universíada de Verão de 2007 - Atletas multimedalhistas
Universíada de Verão de 2007 - Vencedores por modalidade

Quadro de Medalhas
Verao de 2007